III. Henrik angol király (1207 – 1272)
 III. Henrik francia király (1551 – 1589)
 III. Henrik kasztíliai király (1379 – 1406) 
 III. Henrik német-római császár (1017 – 1056)
 III. Henrik szász herceg (1129 – 1195)
 III. Henrik bajor herceg (943 k. – 989)